Cottonwood Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Kanada:
 Cottonwood Creek (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Cottonwood Creek (Brushy Creek), Zufluss des San Gabriel River (Texas) im Williamson County
 Cottonwood Creek (Ephraim Creek), Zufluss des Ephraim Creek im Sanpete County, Utah
 Cottonwood Creek (Middle Fork Tuolumne River), Zufluss des Middle Fork Tuolumne River im Yosemite-Nationalpark, Kalifornien
 Cottonwood Creek (Paria River),Zufluss des Paria River im Kane County, Utah
 Cottonwood Creek (Sacramento River), Zufluss des Sacramento River in den Countys Shasta und Tehama, Kalifornien
 Cottonwood Creek (San Pitch River), Zufluss des San Pitch River im Sanpete County, Utah
 Cottonwood Creek (San Rafael River), Zufluss des San Rafael im Emery County, Utah
 Cottonwood Creek (South Creek), Zufluss des South Creek im Sanpete County, Utah
 Cottonwood Creek (Snake River), rechter Zufluss des Snake River im Teton County, Wyoming

Siehe auch:
 Cottonwood Creek Archeological Site